Aleksandr Onufriewicz Kowalewski (1840–1901) – rosyjski zoolog i embriolog
 Aleksander I Kowalewski (1879–1940) – generał brygady Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych
 Aleksander II Kowalewski (ur. 1894) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, oficer 1 Pułku Czołgów